Rezultati alpskega smučanja na XVIII. zimskih olimpijskih igrah. 

Tekmovanja v smuku, superveleslalomu in kombinaciji so potekala v Happu One, Hakubi, tekmovanja v veleslalomu in slalomu pa v Mountu Higashidate, Shiga Kogen, Yamanouchi.

Moški

Smuk 
Tekmovanje v smuku je potekalo 8. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje v super veleslalomu je potekalo 10. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje v veleslalomu je potekalo 18. februarja.

Košir je v prvi vožnji končal na odličnem 4. mestu, samo 3 stotinke za 3. uvrščenim Stephanom Eberharterjem, vendar je z 8. časom druge vožnje, končal na končnem 5. mestu. Bernhard Knauss je v prvi vožnji končal ob progi.

Slalom 
Tekmovanje v slalomu je potekalo 21. februarja.

Grebelniku se je po 18. mestu iz prve vožnje, ponesrečila druga ter je zaradi napake bil diskvalificiran. Vrhovnik si je z boljšim smučanje v drugi vožnji pridobil 3 mesta ter končal na 17. mestu. Košir in Miklavc sta končala ob progi.

Kombinacija 
Tekmovanja v kombinaciji so potekala 9. februarja iz tekmovanja v smuku in slalomu.

V smuku sta Brezavšček in Pen dosegla odlično 4. in 7. mesto, v slalomu pa 12. in 14. mesto. Koblar je v prvi vožnji slaloma končal ob progi.

Ženske

Smuk 
Tekmovanje v ženskem smuku je potekalo 14. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje v ženskem super veleslalomu je potekalo 13. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje v ženskem veleslalomu so potekala 20. februarja.

Slalom 
Tekmovanje v ženskem slalomu je potekalo 19. februarja.

Najbolje uvrščeni v prvi vožnji Urška Hrovat 12. in Špela Pretnar 14. , sta v drugi končali ob progi. Nataši Bokal je uspela izjemna druga vožnja, kjer je iz 18. mesta napredovala na končno 11. mesto.

Kombinacija 
Tekmovanje v ženski kombinaciji je potekalo 15. februarja.

1998
Športi Zimskih olimpijskih iger 1998